Austin A40 Farina
Estádio Antônio David Farina
Farina (Illinois)
Farina gegenüber
Felipe Raul Fariña Fernandez
Frank Farina
Giovanni Antonio Farina
Giuseppe Farina
Instituto Farina do Brasil
Johann Maria Farina
Roberto Farina

Desambiguação